Александр Иванович Кочлавашвили (1906—1977) — министр государственной безопасности Грузинской ССР, генерал-майор (1945). Депутат Верховного Совета СССР 2-го созыва, .

Биография 
Александр Кочлавашвили родился в грузинской семье рабочего. Курьер, экспедитор в ЦК КП(б) Грузии с марта 1921 по ноябрь 1924. Образование получал в 15-й трудовой школе Тифлиса с ноября 1924 по ноябрь 1926. Молотобоец в главных мастерских Закавказской железной дороги с ноября 1926 по сентябрь 1928.

Член ВКП(б) с апреля 1928. Заведующий организационным отделом Зестафонского уездного комитета ЛКСМ Грузии с сентября по ноябрь 1928. Пропагандист Тифлисского городского комитета ЛКСМ Грузии с ноября 1928 по апрель 1930. Заведующий комсомольским отделом, заведующий промышленным отделом редакции газеты «Ахалгазрда коммунисти», в Тифлисе с апреля 1930 по ноябрь 1931. С ноября 1931 по май 1933 учился в Закавказском горно-металлургическом институте. В 1935 окончил Грузинский индустриальный институт. С мая 1933 по апрель 1934 ответственный секретарь ЦК ЛКСМ Грузии. До февраля 1936 ответственный плавильщик, инженер-конструктор ферромарганцевого завода. До мая 1937 заместитель директора Тбилисского химического института Грузинского филиала Академии наук СССР. До 1938 заместитель заведующего Промышленно-транспортным отделом ЦК КП(б) Грузии, затем до апреля 1939 заведующий Промышленно-Транспортным отделом ЦК КП(б) Грузии.

С 11 мая 1939 по 2 апреля 1941 народный комиссар внутренних дел Аджарской АССР и с февраля по 29 апреля 1941 народный комиссар государственной безопасности Аджарской АССР. С апреля по июль 1941 в НКГБ Грузинской ССР, с августа 1941 по 12 июня 1943 начальник Контрразведывательного отдела НКВД Грузинской ССР, затем до 18 мая заместитель, до ноября 1945 1-й заместитель народного комиссара внутренних дел Грузинской ССР. С ноября 1945 по апрель 1947 уполномоченный НКВД — МВД СССР (затем СМ СССР) по специальному объекту в Сухуми, затем до июня 1952 одновременно исполняющий обязанности директора специального объекта в Сухуми. С 9 июня 1952 по 15 апреля 1953 министр государственной безопасности Грузинской ССР. При этом с 28 июня 1952 по 14 апреля 1953 член Бюро ЦК КП(б) — КП Грузии. С апреля по 24 сентября 1953 заместитель министра внутренних дел Грузинской ССР, когда был уволен из МВД СССР по служебному несоответствию.

С октября по декабрь 1953 не работал. С декабря 1953 по декабрь 1954 заместитель директора Закавказского металлургического завода по кадрам и быту в городе Рустави Грузинской ССР. С декабря 1954 по апрель 1963 не работал. С апреля 1963 по сентябрь 1964 старший научный сотрудник Института истории Академии наук Грузинской ССР. С сентября 1964 старший научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии Академии наук Грузинской ССР.

Звания 
 19.07.1939, капитан государственной безопасности;
 22.10.1940, майор государственной безопасности;
 14.02.1943, полковник государственной безопасности;
 комиссар государственной безопасности;
 09.07.1945, генерал-майор.

Награды 
 26.04.1940, орден «Знак Почёта»;
 20.09.1943, орден Красного Знамени;
 24.02.1946, орден Отечественной Войны II-й степени;
 2 ордена Трудового Красного Знамени;
 25.02.1946, нагрудный знак «Заслуженный работник НКВД»;
 медали

Публикации 
 Кочлавашвили А. И. А. Церетели и Чиатурский марганец. Тбилиси, «Сабчота Сакартвело», 1958, 283 с. (на грузинском языке)
 Кочлавашвили А. И. Грузинский хрусталь. Тбилиси, «Хеловнеба», 1959, 135 с. (на грузинском языке)
 Кочлавашвили А. И. Развитие горно-металлургической промышленности в Грузии в XIX веке. Тбилиси, «Сабчота Сакартвело», 1962, 360 с. (на грузинском языке)
 Кочлавашвили А. И. История машиностроения в Советской Грузии. (1921—1932 гг.). Тбилиси, «Мецниереба», 1966. (на грузинском языке) 
 Кочлавашвили А. И. Советская Грузия — передовая индустриальная республика. Тбилиси, 1971, 32 с. (Общество «Знание» Грузинской ССР)
 Кочлавашвили А. И. Осуществление ленинского плана индустриализации в Грузии. Тбилиси, «Мецниереба», 1974, 43 с. (на грузинском языке)

Примечания

Ссылки 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 Центр генеалогических исследований

Литература 
 Кочлавашвили А. И. // 
 Липартелиани Г. Грузины — герои Великой Отечественной войны. — СПб, 2010. — ISBN 5-85574-114-1. — С. 171—172.
 Петров Н. В. Сталин и органы НКВД-МГБ в советизации стран Центральной и Восточной Европы. 1945—1953 гг.
 XIX съезд ВКП(б) — КПСС (5 — 14 октября 1952 г.). Документы и материалы.

Сотрудники НКВД
Члены Бюро ЦК КП Грузии
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Члены ЦК ЛКСМ Грузии
Народные комиссары Грузинской ССР
Народные комиссары и министры Грузинской ССР
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 1-го созыва‎  
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 2-го созыва‎  
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 3-го созыва‎  
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)